Andreesen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Andreesen (1886–1944), deutscher Reformpädagoge
 Jan Andreesen (* 1980), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Andrésson
 Andreessen
 Andresen
 Andreasen
 Andreassen
 Andreasson
 Andrews (Familienname)